Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный трест «Арктикуголь» Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики - это головная российская организация на архипелаге Шпицберген (Норвегия). Основной вид экономической деятельности – ведение горных работ по добыче угля и полезных ископаемых.

История 
Трест «Арктикуголь» образован Постановлением СНК СССР от 7 октября 1931 года № 836 для «добычи и сбыта угля и других ископаемых на островах и на побережье Северного Полярного Моря» для обеспечения нужд Мурманской и Архангельской областей и Северного военно-морского флота. Трест является собственником четырёх земельных участков общей площадью 251 км². Согласно Парижскому договору 1920 года о Шпицбергене, архипелаг находится под суверенитетом Королевства Норвегия, при этом страны-участницы обладают равными правами на ведение хозяйственной деятельности на архипелаге.

Советский Союз занялся на архипелаге добычей угля, бессмысленной с экономической точки зрения, но позволяющей обеспечивать свое постоянное присутствие на Шпицбергене, не дающее Норвегии ни единого шанса повесить собственный замок на общую дверь.

Первым директором был Михаил Эммануилович Плисецкий.

Добыча угля на Шпицбергене осуществляется в сложных горно-геологических условиях: вечная мерзлота распространяется до 500 метров, пласты угля опасны по взрыву газа метана и угольной пыли, с глубины 400 метров опасны по горным ударам.

До Второй мировой войны добыча угля велась на рудниках Баренцбург и Грумант, строился рудник Пирамида. Последний пароход, гружённый углём, ушёл со Шпицбергена на материк 22 июня 1941 года. В августе-сентябре 1941 года рудники были законсервированы, а трудящиеся эвакуированы в Архангельск на английском судне «Королева Канады». В 1943 году немецкие линкоры «Тирпиц» и «Шарнхорст» в сопровождении эсминцев разрушили посёлки Баренцбург и Грумант.

В 1946 году Председатель Совета министров СССР И. В. Сталин подписал Постановление от 29 августа 1946 года № 1951 о начале восстановительных работ на рудниках Шпицбергена. После войны в обращении были сертификаты на покупку товаров, равноценные настоящим деньгам (Рубль Шпицбергена). К 1950 году основные работы по восстановлению разрушенного рудничного хозяйства были завершены. В 1956 году был введён в эксплуатацию новый рудник Пирамида.

В 1961 году рудник Грумант был законсервирован из-за низких технико-экономических показателей.

В 1970—1980 годах была создана современная инфраструктура полярных посёлков Баренцбург и Пирамида. Были построены порты со специальными машинами для погрузки угля, ТЭЦ, многоквартирные дома, больницы, гостиницы, столовые и кафе, культурно-спортивные комплексы, бассейны с подогретой морской водой.
В 1998 году из-за сложных горно-геологических условий, небольшими остаточными промышленными запасами угля и низкими экономическими показателями в соответствии с программой реструктуризации угольной отрасли Российской Федерации добыча в Пирамиде была прекращена, а рудник законсервирован.

Современное состояние 
В настоящее время осуществляет добычу шахта рудника Баренцбург, ежегодная добыча угля ограничена решением Правительственной комиссией по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген до 120 000 тонн. Уголь используется для нужд посёлка и поставляется в страны Европы.

С 2014 года в Баренцбурге действует Российский научный центр на архипелаге Шпицберген, который представляет собой консорциум научно-исследовательских, научно-образовательных и других заинтересованных российских организаций по проведению фундаментальных и прикладных научных исследований, в том числе международных.

Выполнение Государственным трестом «Арктикуголь» задач, предусмотренных Стратегией российского присутствия на архипелаге Шпицберген, способствует сохранению Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества и сбережения её уникальной экологической системы.

Примечания

Ссылки 
 Сайт предприятия
 Старая версия сайта
 В. Д. Трифоненко. «Арктикуголь»: вчера, сегодня, завтра. // Полярная почта (февраль 1992). Проверено 27 августа 2012. Архивировано 13 июня 2011 года.
 Правительственная комиссия по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген

Компании Шпицбергена
Компании России
ФГУПы России